Katlego Mphela (n. 29 noiembrie 1984 în Brits, North West) este un jucător de fotbal sud-african, care joacă pentru Mamelodi Sundowns și pentru echipa națională de fotbal a Africii de Sud.

Goluri pentru echipa națională

Legături externe 

 Cariera la National Football Teams
 Profil la ESPN 

Nașteri în 1984
Sud-africani în viață
Fotbaliști sud-africani
Nașteri pe 29 noiembrie
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010